Peninsula (Coreano: 반도; Hanja: 半島; RR: Bando), conhecido no Brasil como Invasão Zumbi 2: Península, é um filme de ação e de zumbi sul-coreano de 2020, sequência de Train to Busan de 2016, dirigido por Yeon Sang-ho. Sua apresentação foi originalmente agendada para o Festival de Cannes, mas foi cancelada devido à pandemia do COVID-19. Ele estreou na Coréia do Sul em 15 de julho, enquanto para o resto do mundo foi adiado indefinidamente.

Enredo 
Faz quatro anos desde que o surto de zumbis foi desencadeado no trem para Busan e se espalhou por toda a Coreia. Jung Seok (Kang Dong-won), um ex-marinheiro que conseguiu escapar naquela ocasião com o remorso de ter perdido seus entes queridos, é recrutado junto com seu cunhado Chul-min em Hong Kong para recuperar um saque oculto de um milhão de dólares na península coreana infectada. No entanto, sua caminhada é atormentada por perigos cheios de ação, onde eles não apenas enfrentarão hordas de renascimentos, mas sobreviventes selvagens que não os deixarão escapar tão facilmente.

Lançamento 
O filme foi selecionado para ser lançado no Festival de Cannes como parte da Seleção Oficial, no entanto, devido ao cancelamento do evento devido à pandemia global pela COVID-19, sua exibição foi cancelada. O filme foi lançado na Coréia do Sul em 15 de julho, com um total bruto de US$13 milhões em sua primeira semana de exibição.

Referências 

Filmes em língua coreana
Filmes de horror
Filmes da Coreia do Sul
Filmes adiados devido à pandemia de COVID-19
Filmes da Coreia do Sul de 2020
Filmes de drama